Coulonges (Charente) – francuska gmina w regionie Poitou-Charentes
 Coulonges (Charente-Maritime) – francuska gmina w regionie Poitou-Charentes
 Coulonges (Vienne) – francuska gmina w regionie Poitou-Charentes